Time Will Tell puede referirse a:

 Time Will Tell, un documental de 1991 realizado por Island Records acerca de Bob Marley.
 Time Will Tell, un musical de 1959 basado en la vida de Charles Darwin.
 Automatic/Time Will Tell, una canción de Hikaru Utada.
 Time Will Tell (Fifth Angel) (1989).
 Time Will Tell (Robert Cray) (2003).
 Time Will Tell, un álbum de Millie de 2004. 
 Time Will Tell, un álbum de Proof de 2007.
 Time Will Tell, un programa de concursos. estadounidense emitido por DuMont Television Network en 1954.
 Un episodio de 2001 de la serie de televisión Alias; véase Anexo:Episodios de Alias.
 Time Will Tell, una canción de The Good Listeners; aparece en la película El diablo viste a la moda'' (2006).